Епитасио Уерта има више значења:

 Општина Епитасио Уерта (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Епитасио Уерта (Епитасио Уерта, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику